

Города Эквадора 
По данным Национального института статистики и переписи населения, в Эквадоре проживает 14 306 876 человек. Процент городского населения — 78% и постоянно увеличивается за счет миграции из сельской местности и роста городской территории. Ниже приведен список городов с населением более 40 000 человек.

См. также 
 Список населенных пунктов Эквадора

Эквадор
Списки:Эквадор